A La Liga 1997-98-as szezonja volt a bajnokság hatvanhetedik kiírása. A szezon 1997. augusztus 30-án kezdődött és 1998. május 16-án ért véget. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes az FC Barcelona lett. Ez volt a klub tizenhetedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Osztályozók

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1